Francis Marshall peut faire référence à :

 Francis Marshall (1901-1980), illustrateur britannique entre autres pour la mode ou pour Barbara Cartland ; 
 Francis Marshall (né en 1946), peintre et sculpteur français ; 
  (1830-1914), musicien britannique ;
 Francis Hugh Adam Marshall (1878-1949), biologiste britannique.